Владимир Николаевич Баранов (14 октября 1959, Балашиха) - мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом),
чемпион мира 1985 года.

Карьера 
Воспитанник подмосковных клубов «Криогенмаш» (Балашиха), «Вымпел» (Калининград) и «Зоркий» (Красногорск).

Именно «Зоркий» и стал единственным его отечественным клубом. За 13 сезонов Баранов отыграл 304 матча, стал чемпионом и несколько раз призёром, обладателем Кубка и других трофеев. Вошёл в символическую сборную «Зоркого», составленную к 40-летию клуба в 2002 году.
 
Привлекался в сборную СССР. В 1985 году стал чемпионом мира. Также становился бронзовым призёром чемпионата мира, выигрывал другие призы.

После распада СССР выехал играть в Финляндию. За 7 сезонов четырежды становился чемпионом Финляндии.

Играл в футбол. Выступал за балашихинский «Криогенмаш» (1976-1978) и «Зоркий» (Красногорск) (1979).

В 1999-2001 годах играл в Исландии в хоккей с шайбой и стал чемпионом Исландии в составе клуба «Рейкьявик».

После окончания игровой карьеры работает тренером. В 2001-2006 тренировал ЮПС (Ювяскюля, Финляндия). Играет за команду ветеранов ЮПС.

Достижения

хоккей с мячом 
 чемпион СНГ - 1992 
 вице-чемпион СССР - 1983, 1985, 1991
 Бронзовый призёр чемпионата СССР - 1980, 1982, 1987, 1989
 Обладатель Кубка мира - 1990 
 Обладатель Кубка СССР - 1985, 1986, 1989, 1990, 1991 
 Второй призёр Кубка СССР - 1983 
 чемпион мира - 1985 
 бронзовый призёр чемпионата мира - 1987 
 Победитель турнира на призы газеты Советская Россия - 1984 
 Чемпион Финляндии - 1993, 1994, 1995, 1996 
 Бронзовый призёр чемпионата Финляндии - 1997, 1999 

В списке 22 лучших игроков сезона - 1984, 1985, 1986, 1987

футбол 
Обладатель Кубка ВЦСПС — 1979

хоккей с шайбой 
 Чемпион Исландии

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках СССР, СНГ 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.
Примечание: Кубок СССР по хоккею с мячом возобновился с сезона 1982/1983.

В сборной СССР 

Итого: 26 матчей / 0 мячей;  16 побед, 6 ничьих, 4 поражения.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Bandysidan.nu
 

Мастера спорта СССР международного класса
Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты России
Хоккейные левые нападающие
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы Финляндии по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «ВП-35»
Игроки ХК «Рейкьявик»
Спортсмены нескольких видов спорта
Тренеры КХМ ЮПС